SRC – międzynarodowy certyfikat